Simson (persoon) of Samson; een Bijbels persoon
 Simson (Suhl); een Duits historisch motorfietsmerk
 Simson (auto), over de auto's van dit merk
 Simson (lijmfabriek) een lijm- en kitmerk
 Simson (waterschap), het voormalig waterschap

Zie ook
 Eduard von Simson, een Duitse jurist en politicus
 Samson (doorverwijspagina)